Зва́новка () — село в Бахмутском районе Донецкой области Украины.

География 
Село расположено на реке Бахмут, в 3 км юго-западнее города Северска.

История 
После окончания Второй мировой войны в связи с советско-польским обменом участками территорий население бойковского села Лисковате Дрогобычской области, оказавшегося на границе СССР с Польшей, в 1951 году было насильно переселено в  Донбасс в  село Звановка.

Население 
Население Звановки по переписи 2001 года составляло 1430 человек.

Местный совет 
Село Звановка — административный центр Звановского сельского совета.

Адрес местного совета: 84528, Донецкая область, Бахмутский р-н, с. Звановка, проспект Победы, 1.

Религия 
В 1930-е годы в селе был уничтожен построенный в 1846 году Свято-Архангело-Михайловский храм, в котором в 1855 году крестили писателя Всеволода Гаршина. С ноября 1990 года в Звановке существует грекокатолическая община, и сегодня в селе находится самый большой грекокатолический храм Восточной Украины с василианским монастырём, а также православный Свято-Архангело-Михайловский Соледарского благочиния Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Ссылки 
 Звановка на сайте Верховной рады Украины 
 Звановка
 Снова Звановка, вертеп и от Гаршина до Шевченко
 Портал насильно переселених мешканців Бескидів
 РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ДОНЕЧЧИНІ (1990-2012 рр.) 

Населённые пункты Бахмутского района